Магния:
 Магния — город на северо-западе Алжира, на территории вилайета Тлемсен, округ .
 (1459) Магния — астероид из группы главного пояса, который был открыт 4 ноября 1937 года советским астрономом Григорием Неуйминым.